Jiří Sýkora ist der Name folgender Personen:

* Jiří Sýkora (Leichtathlet, 1954) (* 1954), tschechoslowakischer Leichtathlet 
 Jiří Sýkora (Fußballspieler) (* 1977), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Jiří Sýkora (Leichtathlet, 1995) (* 1995), tschechischer Leichtathlet